Кам'яни́й — струмок в Українських Карпатах (масив Сколівські Бескиди), в Долинському районі Івано-Франківської області. Лівий доплив Суколю (басейн Дністра).

Опис 
Довжина струмка приблизно 4 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере початок у регіональному ландшафтному заказнику «Поляницький». Тече переважно на південний схід, і в селі Поляниця впадає в річку Сукіль, ліву притоку Свічі.

Примітки

Джерела 
 Словник гідронімів України — К.: Наукова думка, 1979. — С. 234 (Кам'яна № 28)

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Долинського району (Івано-Франківська область)
Сколівські Бескиди
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці